

Калиновка — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Калиновка — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Калиновка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Калиновка — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область
 Калиновка — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Калиновка — село, Федоровський район, Костанайська область

Калиновка — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Калиновка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Калиновка — селище, Благовіщенський район, Алтайський край
 Калиновка — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Калиновка — селище, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Калиновка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Калиновка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Калиновка — селище, Залісовський округ, Алтайський край
 Калиновка — присілок, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Калиновка — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Калиновка — село, Ігринський район, Удмуртія
 Калиновка — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Калиновка — селище, Каменський район, Алтайський край
 Калиновка — присілок, Канаський район, Чувашія
 Калиновка — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Калиновка — присілок, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Калиновка — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Калиновка — присілок, Первомайський район, Томська область
 Калиновка — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Калиновка — село, Сорокинський район, Тюменська область
 Калиновка — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Калиновка — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Калиновка — село, Ульчський район, Хабаровський край
 Калиновка — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Калиновка — село, Хомутовський район, Курська область
 Калиновка — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Калиновка — селище, Шипуновський район, Алтайський край
 Калиновка — присілок, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Калинівка